Jméno a příjmení Petr Hošek má více nositelů:
 Petr Hošek (fotbalista) (* 1989) – český fotbalista
 Petr Hošek (hudebník) (1967–2023) – český hudebník, člen kapely Plexis
 Petr Hošek (hudebník) (* 1994) – český hudebník, člen kapely Zero Number One, a další…
 Petr „Blackie“ Hošek – český hudebník, spoluzakladatel kapely Root